Ceyhan steht für:

 Ceyhan, eine Stadt in der türkischen Provinz Adana
 Ceyhan (Fluss), ein Fluss im Süden der Türkei

Ceyhan ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Ceyhan (* 1951), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Cihangir Ceyhan (* 1989), türkischer Schauspieler